Пара Кара Блэк / Лизель Хубер — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Катарина Среботник и Ай Сугияма — не защищали свой титул, но японка принимала участие в турнире (в паре с соотечественницей Аюми Моритой) и дошла до четвертьфинала.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
  Виктория Азаренко /  Шахар Пеер (Второй раунд, отказ)  Бетани Маттек /  Чжань Юнжань (Второй раунд, отказ)''

<li>  Татьяна Пучек /  Анастасия Родионова (Четвертьфинал)
<li>  Ваня Кинг /  Алла Кудрявцева (Второй раунд)
<li>  Елена Веснина /  Вера Звонарева (Полуфинал, отказ)
<li>  Ева Грдинова /  Владимира Углиржова ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Canada Masters 2008